Baragli est un patronyme italien porté notamment par :
 Nino Baragli (1925-2013), monteur de films italien ;
  (1926-2013), actrice, modèle et styliste italienne ;
 Giacomo Baragli (1934-1989), sculpteur italien ;
  (1962-), artiste peintre italien, fils de Giacomo Baragli.